Termin SPP ima više značenja.
 Saharozna fosfataza, enzim
 Softverska protekciona platforma, Mikrosoft Vindous modul za validaciju licenci